

Світлий — селище, Арамільський міський округ, Свердловська область
 Світлий — селище, Асінівський район, Томська область
 Світлий — селище, Березовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Світлий — селище, Котельницький район, Кіровська область
 Світлий — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Світлий — селище, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Світлий — селище, районний центр, Оренбурзька область
 Світлий — селище, Томський міський округ, Томська область
 Світлий — селище, Тунгокоченський район, Забайкальський край